

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych 
 Żelazna – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Żelazna – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice 
 Żelazna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa 
 Żelazna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Żelazna – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Żelazna – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa
 Żelazna – część wsi Motyl  w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Żelazna – część wsi Łazany  w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice

Inne 
 Żelazna – ulica w Warszawie

Zobacz też 
 Nowa Żelazna, Ruda Żelazna, Stara Żelazna, Żelazna Góra, Żelazna Nowa, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Żelazna Stara,